Der Kanton Gisors ist ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Les Andelys, im Département Eure und in der Region Normandie. Sein Hauptort ist Gisors.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 34 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Bis zur Neuordnung bestand der Kanton Gisors aus den 18 Gemeinden Amécourt, Authevernes, Bazincourt-sur-Epte, Bernouville, Bézu-Saint-Éloi, Bouchevilliers, Dangu, Gisors, Guerny, Hébécourt, Mainneville, Martagny, Mesnil-sous-Vienne, Neaufles-Saint-Martin, Noyers, Saint-Denis-le-Ferment, Sancourt und Vesly. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 158,20 km2.

Gisors